Znaczący inwestor – spółka handlowa, posiadającą w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną – nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką.

Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli.

Linki zewnętrzne 
 

Prawo finansowe
Inwestycje